Mündlichkeit bezeichnet als Gegenbegriff zur Schriftlichkeit: 

 gesprochene Sprache, als Kommunikationsweg
 gesungene Sprache, als Kommunikationsweg 
 mündliche Überlieferung, die mündliche Weitergabe von Sprachgut über Generationen hinweg
 Mündlichkeitsgrundsatz, ein Grundsatz (Prozessmaxime) des gerichtlichen Verfahrensrechts
 einen Terminus in der Geschichtswissenschaft, siehe in diesem Zusammenhang Oral History 

Siehe auch: